Branchi – cognome italiano
 Giovanni Branchi – diplomatico italiano
 Walter Branchi – compositore, musicista, scrittore e giardiniere italiano